Э́рик Ле́ннард Берн (, наст. имя: Леонард Бернстайн, 10 мая 1910, Монреаль, Канада — 15 июля 1970) — американский психолог и психиатр. Известен прежде всего как разработчик трансакционного анализа и сценарного анализа. Развивая идеи психоанализа, общей теории и метода лечения нервных и психических заболеваний, Берн сосредоточил внимание на «трансакциях» (от  — приставки, обозначающей движение от чего-то к чему-либо, и  — «действие»), лежащих в основе межличностных отношений. Некоторые виды трансакций, имеющие в себе скрытую цель, он называет играми. Берн рассматривает три эго-состояния: Взрослый, Родитель и Ребёнок (которые не являются фрейдовскими Я, Сверх-Я и Оно). Вступая в контакт с окружающей средой, человек, по мнению Берна, всегда находится в одном из этих состояний.

Биография 
Эрик Берн (Леонард Бернс(ш)тейн) родился в бедной еврейской части Монреаля (Канада), в семье выходцев из России.
Отец — доктор Давид Гиллель Бернстайн — был увлечённым практикующим врачом-терапевтом, часто брал сына с собой при обходе своих пациентов. Оливер Джеймс (Oliver James, 1977) считает, что «Ребенка» в Берне травмировала смерть отца, который, безусловно, имел сильное влияние на сына, чьей целью всегда было излечение пациентов. Это влияние отражено в латинском посвящении на первой странице написанной Берном книги «Трансактный анализ в психотерапии» («Transactional Analysis in Psychotherapy»), которое переводится так: «В память о моем отце Давиде, докторе медицины, мастере хирургии и враче для бедных» (Berne, 1961).
Мать Берна — литератор Сара Гордон — была профессиональной писательницей и редактором. После смерти мужа она поддерживала своих детей, Эрика и его сестру, занимаясь литературной деятельностью, и, очевидно, также её влиянием на сына явилось желание писать о лечении пациентов Берна.

Берн изучал английский язык, психологию и проходил подготовительный курс медицины в Университете Макгилла в Монреале. В 1931 году он получил степень бакалавра гуманитарных наук. В 1935 году Берн получил степени доктора медицины и магистра хирургии в том же самом университете. Затем Берн уехал в Соединенные Штаты, где стал американским гражданином. После интернатуры в Инглвудской больнице в Нью-Джерси он стал психиатрическим ординатором, прикомандированным к клинике при Медицинской школе Йельского университета. Реагируя на антисемитские настроения, широко распространившиеся в то время, Бернштейн изменил свою фамилию, стал Берном и начал практиковать в качестве частного психиатра в Норфолке, штат Коннектикут. Примерно в это же время Берн заключил первый из трех своих браков (все эти браки распались). Затем Берн стал клиническим ассистентом в Больнице Горы Сион в Нью-Йорке и в 1941 году начал проходить специальный курс в Нью-Йоркском психоаналитическом институте, где он проходил личный анализ у Поля Федерна, бывшего коллеги Фрейда.

В 1943 году Берн вступил в Армейский медицинский корпус как психиатр и именно во время войны он начал работать с группами. После увольнения в 1946 году Берн переехал в Кармел, штат Калифорния, и закончил работу над книгой «Психика в действии» («The Mind in Action»). Позднее эта книга была переработана и опубликована под названием «Руководство по психиатрии и психоанализу для широкого круга читателей» («A Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis»). Берн также возобновил свои занятия в Психоаналитическом институте Сан-Франциско и прошел обучающий курс психоанализа под руководством Эрика Эриксона. В 1950 году он получил место в Больнице Горы Сион Сан-Франциско и вновь начал практиковать частным образом. В последние годы жизни Берн работал и в Сан-Франциско, и в Кармеле, расположенном в 125 милях от Сан-Франциско.

Со времени своей работы врачом-психиатром в вооруженных силах Берн проявлял исследовательский интерес к интуиции и развивал концепцию Эго-образа. Эго-образ является интуитивным представлением терапевта о человеке, который каким-то образом описывает его «Я». Эго-образы в значительной степени базируются на наблюдении и выслушивании рассказов пациентов о себе. В период с 1954 по 1958 год Берн развивал такие направления трансакционного анализа, как диагноз Эго-состояний (структурный анализ); анализ индивидуальных трансакций; анализ серий трансакций как со скрытым, так и с открытым содержанием, иначе известный как анализ игры; анализ сценария (скрипт-анализ) — анализ жизни пациента, с помощью которого можно экстраполировать и предсказывать его будущее. Первая группа трансактного анализа Берна сформировалась в сентябре 1954 года. Берн развивал свои идеи, регулярно проводя семинары в Кармеле, а затем, с 1958 года, Социальные психиатрические семинары в Сан-Франциско, позже названные Семинарами Эрика Берна.

Берн все дальше уходил от ортодоксального психоанализа, и в 1956 году его заявление о членстве в Психоаналитическом институте Сан-Франциско было отклонено в третий раз. По поводу этого случая Берн замечает: «…После пятнадцати лет психоаналитическое движение и автор официально разошлись (оставшись в хороших отношениях)…» (Berne, 1961, р. 13). Когда несколькими годами позже Берну предложили стать членом Психоаналитического института, он с благодарностью отказался. Берн все больше убеждался в том, что консультант должен быть более активным, чем это допускается в ортодоксальном психоанализе, и должен практиковать скорее трансакционно, чем у изголовья кушетки в кабинете психиатра. В ноябре 1957 года на Западной Региональной конференции Американской Ассоциации групповой психотерапии в Лос-Анджелесе Берн выступил с научным докладом «Трансакционный анализ: новый и эффективный метод групповой терапии» («Transactions Analysis: a New and Effective Method of Group Therapy»), который был опубликован в 1958 году. В течение трех последующих лет он обогащал свой опыт, работая на островах в южной части Тихого океана, куда он отправился для того, чтобы изучить местную социализацию и психические заболевания, распространенные в различных островных культурах. К 1961 году Берн посетил психиатрические больницы приблизительно 30 различных стран в Европе, Азии, Африке и на островах Атлантического и Тихого океанов. Целью этих посещений было подтверждение сделанных предположений в различном расовом и культурном окружении.
Наиболее систематическая книга Берна — «Трансакционный анализ в психотерапии» («Transactional Analysis in Psychotherapy») — была издана в 1961 году.

В 1963 году была опубликована работа «Структура и динамика организаций и групп» («The Structure and dynamics of Organizations and Groups»), в которой обсуждалось, как можно применять трансакционный анализ при работе с группами. В 1964 году Берн представил свои идеи, касающиеся анализа психологических игр, в книге «Игры, в которые играют люди» («Games People Play»), частное издание которой вышло в 1961 году. Принципы трансакционного анализа изложены Берном в книге «Принципы группового лечения» («Principles of Group Treatment»), изданной в 1966 году, а идеи, касающиеся анализа сценария (скрипт-анализа), представлены в работе «Что вы говорите после того, как сказали „здравствуйте“?» («What Do You Say After You Say Hello?»), изданной, после смерти Берна, в 1972 году. Берн также написал книги: «Счастливая Долина» («The Happy Valley») — для детей, и «Секc в человеческой любви» («Sex in Human Loving»), — адресованную как непрофессионалам, так и профессионалам. В 1962 году начал издаваться журнал «Бюллетень трансакционного анализа» («Transactionai Analysis Bulletin»), редактором которого в течение нескольких лет был Берн. В 1964 году была образована Международная Ассоциация трансакционного анализа (International Transactional Analysis Association (ITAA). Задачами ITAA были подготовка специалистов в области трансактного анализа и их аккредитация. Теперь функции ITAA выполняет Европейская Ассоциация трансакционного анализа.

В течение 1960-х годов Берн не только писал книги и практиковал в качестве частного консультанта, но и одновременно занимал несколько должностей. Берн был консультантом по психиатрии при главе медицинского управления (Surgeon General) армии США; лечащим психиатром в Клинике психической гигиены администрации ветеранов; лектором, читавшим курс групповой терапии в Нейропсихиатрической клинике Лэнгли-Портера, а также в Стэнфордской психиатрической клинике; адъюнкт-психиатром в Больнице Горы Сион, Сан-Франциско. В начале 1970 года Берн и его третья жена развелись. Берн умер от сердечного приступа 15 июля того же года. Работу, начатую Берном, продолжили многие его бывшие коллеги, посещавшие семинары в Сан-Франциско. В их число вошел Клод Штайнер, который усовершенствовал анализ сценария (скрипт-анализ).

Трансакционный анализ 

Трансакционный анализ Эрика Берна представляет собой разработанную систему, в основании которой лежит представление о сознании человека как композиции трёх состояний «Я»:
 Родитель;
 Взрослый;
 Ребёнок.

Согласно Э. Берну, все эти три состояния личности формируются в процессе контакта ребёнка с родителями, он получает от них образы и пример поведения, принимает сценарий, пути его реализации, получает антисценарий. Потребность в получении сценария заложена генетически и имеет общую природу с коллективным бессознательным (К. Юнг). Ребёнок ощущает потребность в упорядочивании времени и ищет у взрослых пути удовлетворения этой потребности. Самый простейший процесс общения — это обмен одной трансакцией, он происходит по схеме: «Стимул» собеседника № 1 вызывает «реакцию» собеседника № 2, который, в свою очередь, направляет «стимул» собеседнику № 1, — то есть, почти всегда «стимул» одного становится толчком для «реакции» второго собеседника. Дальнейшее развитие разговора зависит от текущего состояния личности, используемого в трансакциях, а также их комбинациях.

Библиография автора

Книги автора, на английском языке 
Книги приведены в хронологическом порядке издания (указаны первые издания книг).
 The Mind in Action. — 1947.
 Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis. — 1957. (Это переработанное и дополненное издание книги «The Mind in Action»).
 
 Structure and Dynamics of Organizations and Groups. — 1963.
 Games People Play. — Grove Press, 1964.
 Principles of Group Treatment. — 1966.
 The Happy Valley. — 1968. (Художественное произведение).
 Sex in Human Loving. — 1970.
 What Do You Say After You Say Hello?. — NY Times Book Review, 1972.
 Beyond Games and Scripts. — 1976.
 Intuition and Ego States: The Origins of Transactional Analysis: A Series of Papers. — 1977.
 A Montreal Childhood. — EDITORIAL JEDER, 2010. — 176 p. — ISBN 84-937032-4-9, ISBN 978-84-937032-4-0.

Переводы книг автора, на русском языке 
Книги приведены в хронологическом порядке издания оригиналов.
 Психика в действии / пер. с англ. П. Самсонова. — Мн. : Попурри, 2007. — ISBN 978-985-15-0089-1, ISBN 978-985-15-1014-2. (Перевод книги «The Mind in Action»).
 Переводы книги «Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis»
  / пер. с англ. А. И. Федорова ; терминологическая правка В. Данченка. — К. : PSYLIB, 2004. (Перевод книги «Layman’s Guide to Psychiatry and Psychoanalysis»).
  / пер. с англ., предисловие и примечания А. И. Фета. — Nyköping (Sweden) : Philosophical arkiv, 2016. — 379 с. — ISBN 978-91-983073-4-4.
 Переводы книги «Transactional Analysis in Psychotherapy»:
 Трансактный анализ в психотерапии: Системная индивидуальная и социальная психотерапия / пер. с англ. А. Калмыкова и В. Калиненко. — М. : Академический проект, 2006. — 320 с. — (Концепции). — ISBN 5-8291-0741-4.
 Трансакционный анализ в психотерапии / пер. с англ. А. А. Грузберга. — М. : Эксмо, 2009. — 416 с. — (Психологический бестселлер). — ISBN 978-5-699-31579-6.
 Структура и динамика организаций и групп. — Мн. : Попурри, 2006. — 352 с. — ISBN 985-483-790-4. (Перевод книги «Structure and Dynamics of Organizations and Groups»).
 Переводы книги «Games People Play»:
 / пер. с англ. А. И. Федорова. — 1972.
 Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / пер. с англ. А. А. Грузберга; терминологическая правка В. Данченка. — К. : PSYLIB, 2004.
  / пер. с англ., предисловие и примечания А. И. Фета. — Nyköping (Sweden) : Philosophical arkiv, 2016. — 164 с. — ISBN 978-91-983073-2-0.
 Групповое лечение. (Перевод книги «Principles of Group Treatment»).
 Счастливая долина / пер. с англ. О. Стрелкиной. (Перевод книги «The Happy Valley»).
 Переводы книги «Sex in Human Loving»:
 Секс в человеческой любви / пер. с англ. М. П. Папуша. — М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. — 384 с. — ISBN 5-04-006038-6.
 Психология секса. Как достичь гармонии в любви / пер. с англ. А. А. Грузберга. — Екатеринбург : Литур, 2002. — 272 с. — ISBN 5-89648-085-7.
 Переводы книги «What Do You Say After You Say Hello»:
Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / пер. с англ. А. А. Грузберга ; терминологическая правка В. Данченка — К. : PSYLIB, 2004.
 Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / пер. с англ. Л. Г. Ионина ; общая редакция М. С. Мацковского — СПб. : Лениздат, 1992. — ISBN 5-289-01230-3.
 За пределами игр и сценариев / сост. Клод М. Штайнер и Кармен Керр ; пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. — 2-е изд. — Мн. : Попурри, 2008. — 464 с. — ISBN 978-985-15-0352-6. (Перевод книги «Beyond Games and Scripts»).

Примечания

Рекомендованная литература 
 Эрик Берн. Краткая биография. Составлена Уореном Д. Чейни // Берн Э. За пределами игр и сценариев / пер. с англ. Ю. И. Герасимчик. — 2-е изд. — Мн. : Попурри, 2008. — С. 442—451. — ISBN 978-985-15-0352-6.

Ссылки 

 

 
 Штайнер К. 
 

Учёные по алфавиту
Доктора медицины
Психиатры по алфавиту
Психиатры США
Психологи по алфавиту
Психологи США
Психотерапевты по алфавиту
Психотерапевты США
Родившиеся в Монреале